Cinema

Corpo e Alma (1947), com John Garfield e Lilli Palmer
I'll Get By,  com June Haver, lançado no Brasil como De Corpo e Alma
Corpo e Alma de Mulher, produção brasileira
The Company, com Neve Campbell, exibido no Brasil como De Corpo e Alma
Música
Corpo e Alma (álbum de Simone)
De Corpo e Alma (álbum), de Leonardo
De Corpo e Alma Outra Vez, álbum de Marina Elali

Televisão
De Corpo e Alma (telenovela)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão